44-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Дніпропетровську з 1 по 10 березня 1975 року.

Загальна інформація про турнір 
Фінальний турнір чемпіонату України 1975 року проходив за швейцарською системою у 9 турів за участі 60 шахістів.

Чемпіоном України став представник Харкова Олександр Вайсман.

Турнірна таблиця

Література 
 В. Г. Батура «Шаховий енциклопедичний словник»: Луцьк. Видавництво «Вежа друк», 2016.- 570 с.  — ISBN 978-966-361-748-0

Посилання 
 Деякі партії чемпіонату

1975 у шахах
1975 в Україні
Березень 1975
Чемпіонати УРСР із шахів